

Една — місто, штат Канзас
 Една — місто, штат Техас
 Една — переписна місцевість, штат Каліфорнія